
Termin -{R66}- ima više značenja.

 R-oznake, R66: Učestala izloženost može prouzrokovati suvoću i pucanje kože
 R66 put (Južna Afrika), autoput